Парке Артигас:
 Парк Артигас — футбольный стадион в уругвайском городе Лас-Пьедрас.
 Парк Артигас — футбольный стадион в уругвайском городе Пайсанду.